Ip Man (1893–1972) var en kinesisk stormester for kampsporten Wing Chun

Ip Man kan også henvise til:

 Ip Man (filmserie)
 Ip Man (film fra 2008)
 Ip Man 2 film fra 2010
 Ip Man 3 film fra 2015
 The Legend Is Born: Ip Man film fra 2010
 Ip Man: The Final Fight film fra 2013
 Ip Man (tv-serie) kinesisk tv-show fra 2013